La nazionale di calcio femminile della Tanzania è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Tanzania, gestita dalla Federazione calcistica della Tanzania (Tanzania Football Federation - TFF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, risultando inattiva da oltre 18 mesi la nazionale femminile non occupa alcuna posizione nel FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato africano, ai Giochi olimpici estivi, ai Giochi panafricani e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non invitata
 1995: non invitata
 1999: non partecipante
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non partecipante
 1995: non partecipante
 1998: non partecipante
 2000: non partecipante
 2002: non qualificata
 2004: non qualificata
 2006: non qualificata
 2008: non qualificata
 2010: fase a gironi
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: non qualificata
 2018: non qualificata
 2022: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Campionato tanzaniano di calcio femminile
 Federazione calcistica della Tanzania
 Nazionale di calcio della Tanzania

Tanzania
Femminile